Spelsimulatie;
 Het spelen van games, overgenomen uit het Engels;
 Gaming (Oostenrijk), een gemeente.